Świętajno (Landgemeinde) bezieht sich auf zwei Landgemeinden in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren:

 Gmina Świętajno (Powiat Olecki)
 Gmina Świętajno (Powiat Szczycieński)